20th Century Masters — The Millennium Collection: The Best of Rainbow — збірка англійської групи Rainbow, яка була випущена 3 жовтня 2000 року.

Композиції 
 Man on the Silver Mountain — 4:37
 Catch the Rainbow — 6:38
 Stargazer — 8:26
 Mistreated — 13:29
 Kill the King — 4:30
 Rainbow Eyes — 4:28
 Since You Been Gone — 7:23
 I Surrender — 4:01
 Stone Cold — 5:17
 Power — 4:26
 Street of Dreams — 4:26

Джерела 
 20th Century Masters — The Millennium Collection: The Best of Rainbow  allmusic
 20th Century Masters — The Millennium Collection: The Best of Rainbow last.fm

Альбоми Rainbow